Евролига 2016/2017 — 17-й розыгрыш Евролиги под эгидой УЛЕБ и 60-й розыгрыш ведущего соревнования среди мужских европейских клубных баскетбольных команд, включая розыгрыши Кубка европейских чемпионов ФИБА.

27 сентября 2016 года Евролига объявила, что финал четырёх турнира пройдёт в Стамбуле в дворце спорта Синан Эрдем Даум.

Изменения в формате 
В июле 2015 года ФИБА Европа сделала попытку захватить власть над европейским клубным баскетболом, сделав предложение 8 клубам-обладателям лицензии A Евролиги присоединиться к новому клубному международному турниру под эгидой ФИБА взамен нынешней Евролиги. Это предложение было отклонено клубами.

В октябре 2015 года ФИБА Европа сделала заявление о возрождении Лиги чемпионов ФИБА и её намерениях стать главным клубным соревнованием Европы. Предполагалось, что турнир будет состоять из 16 команд, играющих друг с другом по круговой системе.

В ноябре 2015 года Евролига заключила 10-летнее спонсорское соглашение с IMG. Также Евролига объявила формат соревнований на сезон 2016-2017. В главном соревновании будут участвовать 16 команд, 11 из которых имеют долгосрочную лицензию (Анадолу Эфес, Баскония, ЦСКА, Барселона, Фенербахче, Маккаби, Милан, Олимпиакос, Панатинаикос, Реал Мадрид и Жальгирис). Евролига будет иметь формат регулярного сезона, в ходе которого каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде. Первые восемь команд по итогам регулярного сезона сыграют четвертьфиналы до трёх побед с целью определить участников финала четырёх.

После первого отклонённого со стороны клубов предложения, ФИБА изменила формат Лиги чемпионов, сделав квалификацию, основанную на спортивном принципе. Соревнование официально было запущено 21 марта 2016 года.

Участники 
Список участников Евролиги 2016/2017 состоит из 11 обладателей долгосрочных лицензий, 3 чемпионов национальных чемпионатов, победителя Еврокубка и обладателя уайлд-кард.

Номера в скобках показывают место, которое команда заняла в своём национальном чемпионате в сезоне 2015/2016.
Примечания
A:  Квалифицировались через лицензию A, основываясь на клубном рейтинге Евролиги и других правилах
B:  Получили лицензию B по результатам выступления в своём национальном чемпионате в сезоне 2015/2016
С:  Получили лицензию C по результатам выступления в Еврокубке 2015/2016
WC:  Получили «уайлд-кард» для участия в турнире

Арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Четвертьфинал 

Команда 1 проведёт на своей площадке первую, вторую игру и, в случае необходимости, пятую. Команда 2 проведёт на своей площадке третью игру и, в случае необходимости, четвёртую.

Финал четырёх 

Финал четырёх является заключительной стадией каждого сезона Евролиги. Полуфинальные матчи проходят в пятницу. Финал проходит в воскресенье после матча за 3-е место.

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре

Награды

MVP регулярного сезона 
  Серхио Льюль ( Реал Мадрид)

MVP финала четырёх 
  Экпе Удох ( Фенербахче)

Сборная всех звёзд

Лучший оборонительный игрок 
  Адам Ханга ( Баскония)

Приз имени Альфонсо Форда 
  Кит Лэнгфорд ( УНИКС)

Восходящая звезда 
  Лука Дончич ( Реал Мадрид)

MVP месяца

MVP недели

Регулярного сезона

Четвертьфинал

См. также 
 Кубок Европы по баскетболу 2016/2017
 Лига чемпионов ФИБА 2016/2017
 Кубок ФИБА Европа 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2016/2017